Пётр Алексе́евич Оле́нин:
 Оленин, Пётр Алексеевич (1794—1868) — русский генерал-майор.
 Оленин-Волгарь, Пётр Алексеевич (псевдоним: Волгарь; 1864—1926) — русский писатель, драматург.